Rivermen de Peoria (LIH), équipe de la Ligue internationale de hockey
Rivermen de Peoria (ECHL), équipe de l'ECHL
Rivermen de Peoria, équipe de la Ligue américaine de hockey.
Rivermen de Peoria (SPHL), équipe de la Southern Professional Hockey League